Suso ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich (von) Suso (um 1296–1366), mittelalterlicher Mystiker, siehe Heinrich Seuse
 Foday Musa Suso (* 1950), gambischer Musiker
 Nyama Suso (1925–1991), gambischer Musiker
 Mawdo Suso (* 1948), gambischer Musiker
 Saikou Suso (* 1959), gambischer Politiker
 Salieu Suso, gambischer Musiker
 Tamba Suso, gambischer Musiker

Suso ist der Spielername folgender Personen:
 Suso (Fußballspieler) (* 1993), spanischer Fußballspieler

SUSO steht für:
 Flughafen Nueva Hesperides in Uruguay (IATA-Code)

Abkürzung